Dolna Mitropoliya Air Base är en flygplats i Bulgarien.   Den ligger i regionen Lovetj, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia. Dolna Mitropoliya Air Base ligger  meter över havet.

Terrängen runt Dolna Mitropoliya Air Base är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Dolna Mitropoliya Air Base. Runt Dolna Mitropoliya Air Base är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Pleven,  km öster om Dolna Mitropoliya Air Base.

Trakten runt Dolna Mitropoliya Air Base består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Militära flygplatser i Bulgarien
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll